Sudden Death ("morte improvvisa" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 

 Sudden Death – film del 1949
 Sudden Death – film del 1977 diretto da Eddie Romero
 L'angelo vendicatore (Sudden Death) – film del 1985 diretto da Sig Shore
 A rischio della vita (Sudden Death) – film del 1995 diretto da Peter Hyams

Letteratura 
 Sudden Death – romanzo di Rita Mae Brown del 1983

Musica 
 Sudden Death – gruppo musicale statunitense
 Sudden Death – gruppo musicale italiano
 Sudden Death Records – etichetta discografica canadese
 Sudden Death – traccia dell'album Destroyer of Worlds dei Bathory del 2001, con testo riguardante l'hockey su ghiaccio
 Sudden Death, canzone dei Megadeth

Scacchi 
 Sudden death – forma di spareggio nei tornei e match di scacchi, adottata soprattutto quando le altre forme di spareggio non sono bastate a determinare un vincitore. Il bianco è obbligato a vincere la partita, mentre il nero può anche pattare per aggiudicarsi l'incontro, ma ha a disposizione meno tempo sull'orologio.

Sport 
 Sudden death – modalità adottata in vari sport, nel caso in cui non sia ammesso il pareggio (come negli overtime nell'hockey su ghiaccio), che fa concludere la competizione al momento della prima segnatura da parte di uno dei concorrenti (o squadre concorrenti)

Televisione 
 Un omicida tra i Leopardi (Sudden Death) – episodio della prima stagione de La signora in giallo